Roffe ou Roffé sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (1943-2005), acteur de télévision et de cinéma argentin
Diann Roffe (née en 1967), skieuse alpine américaine
 (né en 1951), écrivaine argentine
 (née en 1959), auteure russe de romans policiers

Voir aussi

Homonymie de patronyme